Säfsen kan avse:

 Säfsen – tidigare namn på en tätort i Säfsnäs distrikt i Ludvika kommun, se Fredriksberg
 Säfsen – kyrkby i Säfsnäs socken och ett fritidshusområde i Ludvika kommun, se Säfsbyn
 Säfsen Resort – en turistanläggning i Säfsbyn, öster om Fredriksberg, Ludvika kommun, Dalarna
 Säfsens socken – lokalt namn för en socken i Dalarna, se Säfsnäs socken

Se även
Säfsnäs – flera betydelser
Namnet Säfsen